{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Хокејашка лига Аустрије 2011/12.
|- 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#ffffff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;" | 
|-
| Лига ||Хокејашка лига Аустрије
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 11
|-
| Победник регуларног дела
|  Блек вингс Линц|-
| Шампион|  Блек вингс Линц
|-
| Другопласирани
|  Клагенфурт АК|}Хокејашка лига Аустрије 2011/12.' је сезона Хокејашке лиге Аустрије. У лиги учествује једанасет клубова. Шест клубова је из Аустрије, два клуба су из Словеније, а по један из Мађарске, Хрватске и Чешке.

У односу на прошлу сезону лига је повећена на једанаест клубова, након прикључења чешког клуба Орли из Знојма.

Титулу победника Хокејашке лиге Аустрије је освојио Блек вингс Линц који је у финалу, укупним резултатом 4:1 у серији победио тим Клагенфурта. 

 Систем такмичења 
У првом кругу играо се четвороструки лига систем, свако са сваким по четири утакмице. Сваки клуб је одиграо четрдесет утакмица. Након првог круга првих шест клубова прелашло у групу победника где се борило за што боље позиције пред плеј-оф. Играло се по двоструком лига систему и сваки клуб је одиграти још по десет утакмица. 

Екипе од седмог до 11 места су се бориле за два места која воде у плеј-оф. Играло се по двоструком лига систему и сваки клуб је одиграо још по осам утакмица. 

У плеј-офу се играло на четири добијена меча.

 Клубови у сезони 2011/12. 

 Први круг 

 Табела 

ИГ = одиграо, Д = победио, ИЗ = изгубио, ДП = Победа у продужетку, ИЗП = Пораз у продужетку, ГД = голова дао, ГП = голова примио, Б = бодови

 Други круг 

 Група победника 

 Екипа Линца је стартовала са +4
 Екипа Медвешчака је стартовала са +3
 Екипа Салцбурга је стартовала са +2
 Екипа Клагенгурта је стартовала са +1
 Екипе Олимпије и Албе су стартовале са 0 бодова

 Група губитника 

 Екипа Филахера је стартовала са +3
 Екипа Виене је стартовала са +2
 Екипа Граца је стартовала са +1
 Екипе Знојма и Јесеница су стартовале са 0 бодова

 Плеј-оф 

 Статистика 
 Најбољи стрелци У = Одиграно утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; +/– = Плус-минус; ИСК = Искључење у минутима''

Спољашње везе 

 Званичан сајт  

Хокејашка лига Аустрије